René Savary ist der Name folgender Personen:

* René Savary (Radsportler) (* 1949), Schweizer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Anne-Jean-Marie-René Savary, duc de Rovigo (1774–1833), französischer General